

Persone 
 Cesare Toschi – aviatore italiano
 Dave Toschi – poliziotto e detective statunitense
 Domenico Toschi – vescovo italiano
 Elios Toschi – inventore e militare italiano
 Ermanno Toschi – pittore italiano
 Giorgio Toschi – generale italiano, comandante generale della Guardia di Finanza
 Giovanni Toschi – calciatore italiano, di ruolo ala
 Giovanni Fagnano dei Toschi – matematico italiano
 Giulio Carlo Fagnano dei Toschi – matematico italiano
 Luigi Toschi – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Paolo Toschi – folklorista, filologo e storico della letteratura italiano
 Paolo Toschi – incisore e architetto italiano
 Orazio Toschi – pittore italiano
 Umberto Toschi – geografo italiano
 Useppo Toschi – capo popolare bolognese d'origine toscana
 Vannetta Toschi – amante di Sigismondo Pandolfo Malatesta
 Vincenzo Toschi – militare e agente segreto italiano
 Viviano Toschi – giureconsulto bolognese d'origine toscana

Altro
 Toschi – plurale di Tosco, con il significato di toscano, abitante della Toscana
 Società dei Toschi – corporazione fondata a Bologna nei primi anni del XIII secolo
 Torre dei Toschi – una delle torri gentilizie ancora esistenti nel centro storico di Bologna

Pagine correlate
 Tosco
 Toscano
 Toscani